The Best of Warrant е компилационен албум на американската хевиметъл група Warrant. Включва синглите от първите три албума Dirty Rotten Filthy Stinking Rich, Cherry Pie и Dog Eat Dog. Албумът Ultraphobic не е представен в тази компилация. Също така, съдържа неиздавани песни като Thin Disguise и We Will Rock You (кавър на Queen). Той заема 83-то място в Billboard Hot 100.

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1996 година
Компилации